Il singolare maschile del torneo di tennis AEGON Pro Series Loughborough 2011, facente parte della categoria ATP Challenger Tour, ha avuto come vincitore Tobias Kamke che ha battuto in finale Flavio Cipolla 6–2, 7–5.

Matthias Bachinger era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Teste di serie

 Flavio Cipolla (finale)
 Tobias Kamke (campione)
 Andreas Beck (quarti di finale)
 Gō Soeda (quarti di finale)

  Grega Žemlja (secondo turno)
  Andreas Haider-Maurer (quarti di finale)
  Jürgen Zopp (primo turno)
  James Ward (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

AEGON Pro Series Loughborough 2011